First Date — другий сингл каліфорнійського гурту Blink-182 з альбому Take Off Your Pants and Jacket.
Був написаний Томом ДеЛонгом у ту ж ніч, коли Марк Гоппус написав The Rock Show.

Список композицій 

Сингли 2001